Немецкий музей:
 Немецкий музей — музей в Мюнхене.
 Немецкий музей — музей в Бонне.